Westaway ist der Familienname folgender Personen:

 Jenna Westaway (* 1994), kanadische Leichtathletin
 Nicholas Westaway (* 1989), australischer Schauspieler